Liu Hszia (1942–2003) tajvani író
 Liu Hszia (1979) olimpiai ezüstérmes kínai cselgáncsozónő
 Liu Hszia (1981) kétszeres világbajnok kínai súlyemelő